Гиймен () — французская фамилия. Известные носители:

 Гиймен, Жан Батист Антуан (1796—1842) — французский ботаник и доктор медицины.
 Гиймен, Роже (род. 1924) — французско-американский учёный-эндокринолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1977 года.
 Гиймен, Эмиль (1841—не ранее 1907) — французский скульптор.